Belperron
Belperron est un patronyme porté notamment par :
 Suzanne Belperron, (1900-1983),  créatrice de bijoux
 Pierre Belperron, (1893-1949, historien et traducteur